Nežica je lahko:

 Nežica, žensko osebno ime
 Nežica, sladkovodna riba iz družine činkelj
 Nežica, slap